Arafat puede referirse a:

Yasir Arafat, político y líder palestino.
Fathi Arafat, físico palestino.
Raed Arafat, físico rumano.
El Monte Arafat (Montaña de la Misericordia), colina de granito situada al este de La Meca.